First Aid Kit ():
 First Aid Kit — шведский музыкальный дуэт.
 First Aid Kit — альбом группы Disco Ensemble 2005 года.